«Трибуна люду» (, ) — печатный орган ЦК Польской объединённой рабочей партии, одна из крупнейших газет Польской народной республики. Была образована в результате слияния газет «Роботник» () Польской социалистической партии и «Глос люду» () Польской рабочей партии при объединении этих партий в ПОРП. В период демократических преобразований в Польше стала называться «Трибуна конгресова» (). Была официально закрыта после самороспуска ПОРП. Неформально правопреемницей считается газета польских левых сил Trybuna.

Главные редакторы 
 Леон Касман — 1948—1953
 Владислав Матвин — 1953—1957 (с коротким перерывом в 1956, а в то время: Роман Верфель, Ежи Моравски, В. Титков)
 Леон Касман — 1957—1967
 Станислав Мойковский— 1967—1972
 Юзеф Барецкий — 1972—1980
 Веслав Бек — 1980—1985
 Ежи Майка — 1985—1990

Примечания

Литература 
 
 Tomasz Strzyżewski: Wielka księga cenzury PRL w dokumentach. Warszawa: Prohibita, 2015, s. 90. ISBN 9788361344704.

Газеты по алфавиту
Газеты на польском языке
Газеты Варшавы
Закрывшиеся газеты
Коммунистические газеты
Печатные издания, возникшие в 1948 году
Печатные издания, закрытые в 1990 году
Пропаганда в ПНР